Gartland ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Gartland (* 1986), irischer Fußballspieler
 Francis Xavier Gartland (1808–1854), irisch-US-amerikanischer Bischof
 Orla Gartland (* 1995), irische Sängerin